Mister Smith (Mr. Smith) – romanzo di Louis Bromfield del 1951
 Mr. Smith – serie televisiva statunitense
 Mr. Smith – album di LL Cool J del 1995